Pintér Gábor (1952) magyar grafikus, karikaturista
 Pintér Gábor (1957) magyar orvos, pszichológus, pszichoterapeuta
 Pintér Gábor (1962) magyar színész 
 Pintér Gábor (1964) magyar szentszéki diplomata, velebusdói címzetes érsek